Дэйн Уи́льям Дехаáн (, ; род. 6 февраля 1986 года, Аллентаун, Пенсильвания, США) — американский актёр, известный благодаря ролям Эндрю Детмера в фильме «Хроника», Люсьена Карра в фильме «Убей своих любимых», Гарри Озборна в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» и Валериана в фильме «Валериан и город тысячи планет».

Биография 

Дэйн Дехаан родился 6 февраля 1986 года в городе Аллентаун, штат Пенсильвания, в семье Джеффа Дехаана и Синтии Боша. У Дехаана есть старшая сестра Меган и племянник Эддисон.

Окончил Старшую школу Эммаус, а затем  . Эпизодические роли в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» и фильме A.K.A.: It’s a Wiley World! не принесли ему популярности, но дали хороший старт зарождающейся актёрской карьере. Следующим проектом стал отмеченный премией «Золотой глобус» сериал «Пациенты», где партнёром Дехаана был знаменитый актёр Гэбриэл Бирн.

Именно тогда началась настоящая творческая жизнь Дехаана. Критики с восторгом приняли его безупречную игру, а режиссёры заинтересовались молодым и перспективным актёром. Он получил роль в сериале «Настоящая кровь», дебютировал на Бродвее в постановке American Buffalo, приступил к съёмкам двух связанных друг с другом фильмов «Фактор риска» и «Тень из прошлого», в которых сыграл пусть не главную, но вполне весомую роль. В 2010 году вышли фильмы «Амиго» и The Layla Project, в которых Дехаан также сыграл далеко не основных персонажей.

В 2011 году он получил главную роль в фантастическом триллере «Хроника», нашедшем положительный отклик у зрителей. После этого фильма Дехаан проснулся знаменитым. На него как из рога изобилия посыпались роли в фильмах с мировыми знаменитостями, такими как Том Харди, Риз Уизерспун, Колин Ферт, Райан Гослинг, Брэдли Купер, Роуз Бирн, а также Дэниел Рэдклифф. В 2014 году сыграл главную роль в клипе группы Imagine Dragons на песню I Bet My Life.

12 мая 2015 года Люк Бессон на своей страничке в Facebook написал, что пригласил Дэйна Дехаана на главную роль в свой будущий фильм «Валериан и город тысячи планет».

В 2017 году на большие экраны вышли три фильма с его участием в главной роли — «Лекарство от здоровья», «Валериан и город тысячи планет», где его партнёршей по фильму стала Кара Делевинь, и «Тюльпанная лихорадка».

Личная жизнь 
30 июня 2012 года женился на актрисе Анне Вуд, с которой встречался 6 лет до их свадьбы. 2 апреля 2017 года у пары родилась дочь Боуи Роуз Дехаан. 28 мая 2020 года у пары родился сын Бёрт Аполло Дехаан.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Киноактёры США